Benkadi ist der Name verschiedener Gemeinden:

 Benkadi (Sikasso), im Kreis Sikasso, Mali
 Benkadi (Banamba), im Kreis Banamba, Mali
 Benkadi (Dioïla), im Kreis Dioïla, Mali
 Benkadi (Kangaba), im Kreis Kangaba, Mali

Benkadi steht für:

 Benkadi fólie, Label für traditionelle westafrikanische Musik mit Schwerpunkt Mali